Åke Lassas, švedski hokejist, * 21. avgust 1924, Leksand, Švedska, † 16. april 2009, Leksand.

Lassas je svojo celotno klubsko kariero igral za švedski klub Leksands IF, za katerega je odigral štirinajst zaporednih sezon v švedski ligi, v klubu so tudi upokojili njegovo številko dresa 2. V sezoni 1955/56 je bil izbran za švedskega hokejista leta, zdaj tradicionalno priznanje, ki je bilo v tisti sezoni podeljeno sploh prvič.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik bronaste medalje, in dveh svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), kjer je bil dobitnik ene zlate in srebrne medalje. Za reprezentanco je odigral 94 tekem.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 48/49
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 49/50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 50/51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 51
|
| 
| 
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 52
|
| 
| 
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 5
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih